De Gazet van Antwerpen Trofee 2001-2002 begon op 10 november in Niel en eindigde met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 24 februari. De Trofee telt dit jaar 7 crossen. De eindwinst was voor de Belg Erwin Vervecken.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

2001-2002
Veldrijden in 2001
Veldrijden in 2002